I comuni dell'Andalusia sono pari a 773.

Lista

Provincia di Almería

Provincia di Cadice

Provincia di Cordova

Provincia di Granada

Provincia di Huelva

Provincia di Jaén

Provincia di Malaga

Provincia di Siviglia

Fonti 
Instituto Nacional de Estadística

Andalusia